Arnaldo José Martins Garcia (Lisboa, 14 março 1962) foi um empreendedor português, sócio fundador da Garcias, atualmente a maior Distribuidora de Vinhos e Bebidas Espirituosas em Portugal e reconhecida como o Melhor Distribuidor do Ano de 2021.

Faleceu em 29 de janeiro de 2021, aos 58 anos, deixando um legado económico e uma marca indelével nos valores e missão da Garcias.

O perfil empreendedor de Arnaldo Garcia 
Nascido e criado em Lisboa, Arnaldo Garcia depressa revelou um conjunto de características e competências que o levariam à identificação de oportunidades em potencial e operacionalização das mesmas. Estudou na escola comercial Veiga Beirão, num edifício no Largo do Carmo, onde adquiriu conhecimentos administrativos da prática empreendedora, que contribuiu para a sua visão analítica de sucesso.

Homem prático, cedo começou a perceber a dinâmica da distribuição. Começou a trabalhar aos 14 anos na empresa do seu avô, José Garcia e Filhos, como ajudante de motorista de pesados nas voltas do Alentejo. Aos 18 anos tirou a carta de condução e ficou responsável pelas rotas das ilhas e Alentejo.

Carismático, líder nato, com visão à frente do seu tempo, fundou a Garcias em outubro de 1981, apenas com 19 anos, em parceria com o seu pai, João Garcia. Com sede no Prior Velho, em Sacavém, a Garcias era uma empresa familiar que empregava 40 funcionários e que, no primeiro trimestre de atividade atinge uma faturação de aproximadamente 400 mil euros e, no ano de 1982, um total de 2,5 milhões de euros. 

Prático e direto, com uma estratégia firme e de compromisso com todos os Clientes e Parceiros de negócio, Arnaldo Garcia procurou sempre transformar a sua cultura empreendedora numa cultura organizacional.

A paixão pelo whisky 
Apreciador nato de whisky, Arnaldo Garcia frequentava com regularidade a noite lisboeta, conhecendo todos os bares e tendências do seu tempo. Celebrava o gosto pela vida, pelos amigos, pelas conversas e, especialmente por um bom whisky . Hoje a Garcias é um dos maiores representantes de whiskies, nacionais e estrangeiros, assim como de vinhos, espumantes, cavas e champanhes, vinhos generosos e das melhores bebidas espirituosas do mundo.

A Empresa 
Devido ao sucesso crescente da empresa, 10 anos depois a Garcias mudou de instalações para Alverca do Ribatejo, abrindo em 1994 um escritório em Maia e outro em Faro em 1997. Em 2006, a empresa passa a denominar-se Garcias S. A., reforçando o peso da administração. 

Com a morte de João Garcia em 2007, Arnaldo Garcia tomou posse integral da empresa e em 2009 passou a Presidente do Conselho de Administração, juntamente com a sua filha Filipa Garcia. 

Em 2010 a Garcias mudou-se para o Parque Industrial do Passil, tonando-se numa das maiores bases logísticas de bebidas da Europa. Nesse mesmo ano houve um forte investimento na modernização dos processos e imagem da empresa. 

Em 2012 a Garcias abre a sua delegação da Madeira e com ela um novo modelo de negócio “Garcias Cash” e em 2014 abre a segunda loja no Algarve em Vale de Paraíso. Nesta altura o capital social passa de 2.400.200 euros para 10.800.900 euros.

Em 2015 a Garcias inaugura a terceira loja em Portimão e nesse mesmo ano abre uma nova base logística no Algarve com uma capacidade para 10.000 paletes.

Em 2016 a Garcias abre a quarta loja em Setúbal e inaugura a quinta loja (e delegação) na ilha de São Miguel, nos Açores. Em 2018 a sexta loja Garcias é inaugurada em Évora como Armazém e Loja Cash & Carry. Certificada em 2017 com a ISO 9001, o que demonstra o elevado nível de qualidade e desempenho, a Garcias tem conquistado marcos e sucessos muito difíceis de ultrapassar.

Com o falecimento de Arnaldo Garcia em 2021, Filipa Garcia passou a Presidente do Conselho de Administração, e o seu irmão, João Garcia, a vice-presidente e, em 2022 Filipa Garcia passou a deter 100% do Capital Social da Garcias S.A.

Atualmente a empresa conta com sete lojas, uma boutique sendo a última inaugurada em 2022 na Comporta e procedeu-se igualmente à adoção das estratégias digitais, com a criação do novo website que permite efetuar compras online em qualquer parte do país.

O legado de Arnaldo Garcia aos dias de hoje 
Arnaldo Garcia faleceu no ano em que a empresa completaria 40 anos de existência. Ainda Presidente do Conselho de Administração da Garcias, o legado passou para a nova geração da família que conta com a mesma capacidade de adaptação, espírito de resiliência e visão comercial e vantagem competitiva. Com cerca de 350 funcionários e com uma faturação que ultrapassa os 100 milhões de euros, a Garcias apostou agora no investimento e modernização para continuar a liderar o mercado da distribuição. Do passado fica o espírito de resiliência, a visão e a estratégia de compromisso que passou sempre de geração para geração.

Empreendedores de Portugal
Bebidas alcoólicas
Distribuidoras